Attendu (prévision) : ce qui est attendu
 Attendu (droit) : éléments de référence fondant un jugement, et qui en constituent la partie juridiquement la plus importante, pouvant entraîner une décision de faire appel ou de se pourvoir en cassation par la partie condamnée.